

Personnalités 
  (1824-1903), homme d'affaires et philanthrope italien ;
 Léon Franchetti (1834-1870), commandant des éclaireurs à cheval de la Seine durant le siège de Paris;
 Leopoldo Franchetti (1847-1917), homme politique et économiste italien ;
 Alberto Franchetti (1860-1942), compositeur italien ;
  (1865-1922), mécène et collectionneur d'art italien ;
  (1889-1935), explorateur italien, fils d'Alberto Franchetti ;
 Rina Franchetti, née Ester Girgenti (1907-2010), actrice italienne ;
 , dit Fieramosca (1920-1944), résistant italien ;
 Raymond Franchetti (1921-2003), danseur français ;
 Pedro Virgilio Rocha Franchetti (1942-2013), joueur et entraîneur de football uruguayen ;
 Sara Franchetti (1946-), actrice italienne, fille de Rina Franchetti.

Lieux 
 Franchetti, nom de la commune de Sidi Amar en Algérie du temps de la colonisation française ; 
 la Galerie Giorgio Franchetti, musée d'art à Venise en Italie.

Notes et références